«Хмелевка» () — остановочный пункт электропоездов в Минском районе. Расположен на перегоне «Беларусь — Радошковичи» между станцией Беларусь и Анусино.

Недалеко от станции находится одноимённый посёлок и Главный канал Вилейско-Минской водной системы.

Стоимость 
Стоимость проезда от станции Минск-Пассажирский — 79 копеек, от станции Молодечно — 1.25 копеек.

В пути 
Время в пути на пригородных электропоездах со всеми остановками около 43 минут.

Ссылки 
Расписание электропоездов
о.п. Хмелевка на «Фотолиниях БЧ»
Белорусская железная дорога

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги